Ovo je popis predsjednika Republike Hrvatske:

(*) U skladu s ustavnim promjenama usvojenima 9. studenoga 2000. godine, Predsjednik Republike ne smije tokom obnašanja dužnosti biti član političke stranke te je tako dužan prije preuzimanja funkcije „zamrznuti” svoje stranačko članstvo.

Statistike

(*) Trajanje Tuđmanovog mandata može se definirati na nekoliko različitih načina:
 Od izbora za predsjednika Predsjedništva SR Hrvatske do smrti (30. svibnja 1990. do 10. prosinca 1999.) – 9 godina, 194 dana
 Od uspostave funkcije predsjednika Republike kao jedinstvenog poglavara države (odnosno od ukidanja kolektivnog predsjedništva) do smrti (22. prosinca 1990. do 10. prosinca 1999.) – 8 godina, 353 dana
 Od proglašenja neovisnosti Republike Hrvatske do smrti (25. lipnja 1991. do 10. prosinca 1999.) – 8 godina, 168 dana

Rekordi i zanimljivosti

 Dužnost poglavara države prošla je 1990-ih godina kroz nekoliko promjena: do 25. srpnja 1990. na čelu SR Hrvatske nalazi se kolektivno predsjedništvo predvođeno predsjednikom Predsjedništva, a od tog datuma pa do 22. prosinca 1990. (kada se usvaja novi Ustav) poglavar kolektivnog predsjedništva mijenja svoju titulu u Predsjednik Republike Hrvatske. Nadalje, s promjenama usvojenima 22. prosinca 1990., ukida se kolektivno predsjedništvo i uspostavlja se jedinstvena funkcija Predsjednika Republike kao državnog poglavara.
 Franjo Tuđman postao je hrvatski državni poglavar 1990., kada je izabran za predsjednika Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske, a prvi (zapravo de facto drugi) predsjednički mandat formalno je dobio na izravnim izborima 1992. godine. Također, u dobi od 68 godina i 16 dana u trenutku stupanja na dužnost (30. svibnja 1990.) postao je i najstarija osoba na predsjedničkoj dužnosti. 
 Sve predsjedničke mandate Franjo Tuđman osvojio je već u prvom krugu izbora, održanih 1992. i 1997., dobivši naime izravnu većinu veću od 50 % svih glasova birača.
 Tuđman je također i jedini predsjednik Republike koji je preminuo tijekom obnašanja dužnosti.
 Nakon smrti Franje Tuđmana, privremeni predsjednik Republike postao je predsjednik Hrvatskog sabora Vlatko Pavletić. Na toj ga dužnosti nakon parlamentarnih izbora 2000. pak nasljeđuje Zlatko Tomčić, koji potom nakon održavanja prijevremenih predsjedničkih izbora predaje dužnost predsjednika Republike Stjepanu Mesiću.
 Stjepan Mesić je jedina osoba koja je bila na svim najvišim dužnostima u Hrvatskoj: 1990. postao je prvi predsjednik vlade Republike Hrvatske, 1992. predsjednik Hrvatskog sabora te 2000. Predsjednik Republike Hrvatske, a od lipnja do prosinca 1991. bio je i posljednji Predsjednik Predsjedništva SFRJ prije njenog raspada.
 Ivo Josipović bio je prvi predsjednik Republike poražen na izborima, a pet godina kasnije izbore je izgubila i njegova nasljednica Kolinda Grabar-Kitarović.
 Kolinda Grabar-Kitarović bila je prva žena na dužnosti predsjednika Republike, a u dobi od 46 godina u trenutku stupanja na dužnost postala je i najmlađi državni poglavar u povijesti Republike Hrvatske.
 Prva žena u Europi koja je na izborima porazila predsjednika na dužnosti upravo je Kolinda Grabar-Kitarović, a na svijetu je pak druga po redu nakon Violete Chamorro, koja je 1990. postala predsjednica Nikaragve.
 Zoran Milanović je prva osoba koja je od stjecanja hrvatske neovisnosti u jednom trenutku svoga života obnašala i dužnost predsjednika vlade Republike Hrvatske, kao i dužnost predsjednika Republike Hrvatske. Naime, služba bivšeg predsjednika Republike Stjepan Mesića na funkciji predsjednika vlade Republike Hrvatske u potpunosti se je odvijala prije formalnog proglašenja hrvatske neovisnosti od SFRJ 25. lipnja 1991. godine.
 Inauguracije predsjednika Republike od 1992. godine do 2015. godine tradicionalno su se održavale na Trgu svetog Marka u Zagrebu, ali je ona Zorana Milanovića, 2020. godine, prekinula tu praksu te je umjesto toga održana u Predsjedničkim dvorima na Pantovčaku. Također, ona je imala i najmanji broj uzvanika do tada (svega 40-ak) te po prvi puta na nju nisu bili pozvani čelnici država i vlada drugih zemalja, diplomatski predstavnici niti vjerski dostojanstvenici.

Izvori 

 
Hrvatski predsjednici